Chaetoblastophorum är ett släkte av svampar. Chaetoblastophorum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetoblastophorum